

Geografia 
 Francia
 Cantone di Gien – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Montargis
 Gien – comune nella regione del Centro-Valle della Loira
 Gien-sur-Cure – comune nella regione della Borgogna-Franca Contea